Каи:

 КАИ — историческое название Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева.
 КАИ — Киевский археологический институт.
 Каи — город на острове Хонсю в префектуре Яманаси региона Тюбу.
 Каи — японская охотничья порода собак среднего размера, существующая с древних времен.
 Каи — историческая провинция Японии в округе Токайдо в центре острова Хонсю.

См. также 
 Кай